Чикрызов — фамилия.

Известные носители 
 Чикрызов, Владимир Григорьевич (1925—1986) — советский создатель телевизионной аппаратуры для космических аппаратов.
 Чикрызов, Григорий Степанович (1894—1957) — советский учёный-геолог.

См. также 
 Чикризов